Siemiechów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Łódź
 Siemiechów, un village du powiat de Łask
dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Siemiechów, un village du powiat de Tarnów